Cinema:
 Pornografia hardcore o pornografia dura, subgènere pornogràfic
 Hardcore  o Porno dur , pel·lícula de 1979 dirigida per Paul Schrader
 Hard Core Logo, pel·lícula de 1996 dirigida per Bruce Mcdonald
 Hardcore, pel·lícula de 2004 dirigida per Dennis Iliadis
 Música:
 Hardcore punk, subgènere musical sorgit del punk rock
 Hardcore melòdic, subgènere del hardcore punk
 Post-hardcore, subgènere del hardcore punk
 Techno hardcore, subgènere de música electrònica
 Happy hardcore, subgènere de música electrònica
 Potencial Hardcore, segell discogràfic i botiga de discos de Madrid